Паи́сий Серге́евич Кайса́ров (1783—1844) — генерал от инфантерии, сенатор из рода Кайсаровых. Брат Андрея и Петра Сергеевичей.

Биография 

Паисий Кайсаров родился 23 мая 1783 года в Моршанском уезде Тамбовской губернии. Службу начал в 1797 году.  В русско-турецкой войне 1806—1812 года сражался в Молдавии и Валахии. В 1811—1812 годы являлся правителем канцелярии М. И. Кутузова. Неоднократно выполнял дипломатические поручения. 18 июля 1811 награждён орденом Святого Георгия 4-го класса № 1005
 В 1812 был дежурным генералом армии. Осенью 1812 года определен начальником авангарда казачьего корпуса генерала М. И. Платова. Награждён 25 марта 1813 орденом Святого Георгия 3-й степени № 284 

В 1813 стоял во главе летучего партизанского отряда. В 1814, командуя конным отрядом, Кайсаров обратил на себя внимание смелостью предпринимаемых рейдов и точностью доставляемых сведений. Именно ему союзники были обязаны получением важного известия о движении Наполеона к городу Арси-сюр-Об. Когда Платова вызвали на Главную квартиру, командовал всем казачьим корпусом.

В марте 1831 года он был назначен командующим 3-м пехотным корпусом, с частью которого действовал против поляков в южной части Люблинской губернии и держал в блокаде крепость Замостье. После этого, до самой смерти, Кайсаров командовал 5-м пехотным корпусом.

Паисий Сергеевич Кайсаров умер 27 февраля 1844 года. Похоронен в Киево-Печерской лавре, на монастырском кладбище около церкви Рождества Богородицы у Дальних пещер, могила сохранилась.

С 1962 года имя генерала Кайсарова носит одна из улиц города Киева.

Семья 
Жена (с 28 апреля 1815 года) — Варвара Яковлевна Ланская (17.02.1796—12.03.1875), фрейлина двора, дочь Якова Дмитриевича Ланского от второго его брака с Прасковьей Николаевной Лачиновой, урожденной княжной Долгоруковой; двоюродная сестра военного министра А. И. Чернышёва. За заслуги мужа 17 июля 1829 года была пожалован в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины (малого креста). По отзыву современника, Кайсарова была женщина эгоистичная, с самыми мелкими страстями, скупа, скучна, капризна и подозрительна, очень заботилась о своём здоровье и преувеличивала свои недуги, из-за чего предпочитала жить за границей. Живя в 1833 году в Неаполе, она выполнила для итальянского литератора Антонио Роккиджани «точный и изящный перевод французской прозой» поэмы Пушкина «Кавказский пленник», который Роккиджани переложил в итальянские стихи. Этот первый итальянский перевод «Кавказского пленника» был издан в Неаполе в 1834 году и был посвящен В. Я. Кайсаровой. Скончалась от остановки сердца в Париже, похоронена на кладбище Монпарнас. Дети:
 Ольга Пасиевна (28.11.1817—?)
 Наталья Паисиевна (1819—1861?), фрейлина двора (07.09.1837), получила разностороннее и тщательное образование. Её гувернанткой была англичанка Клермонт, а уроки латинского и русского языков давал Н. М. Рожалин. 31 июля 1845 года в Париже вышла замуж за барона Густава Армановича дю-Буа-де-Роман (1810—1871), близкого приятеля поэта Альфреда де Виньи, с которым он встречался в парижских гостиных и состоял в переписке. В 1860 году по ходатайству жены ему было дозволено присоединить к своей фамилии и гербу, фамилию и герб своей жены, и именоваться впредь, потомственно, бароном дю-Буа-де-Роман-Кайсаровым.
 Варвара Паисиевна (10.09.1820—8.03.1821), умерла в Митаве 6 месяцев от роду.

 21 апреля 1791 года — вступил в службу сержантом, в л.-гв. Преображенский полк.
 22 января 1797 года — произведён в прапорщики, на четырнадцатом году от роду.
 6 мая 1798 года переведён в Ярославский пехотный полк, определён плац-адъютантом в Москву.
 5 октября 1798 года — произведён в подпоручики.
 19 сентября 1800 года — в поручики.
 12 января 1803 года — штабс-капитаном.
 9 января 1805 года — по собственному желанию уволен от службы; определён тогда же в департамент Министерства коммерции, по иностранной части.
 14 августа 1805 года — принят в Изюмский гусарский полк штабс-ротмистром и определён адъютантом к Голенищеву-Кутузову, находившемуся в то время в С.-Петербурге.
 30 января 1806 года — за оказанное в сражениях отличие во время кампании 1805 года переведён в л.-гв Семёновский полк поручиком.
 11 декабря 1807 года — произведён в штабс-капитаны.
 2 июня 1809 года — капитаном.
 5 октября 1811 года — полковником.
 26 августа 1812 года — генерал-майором.
 5 октября 1812 года — назначен шефом Севастопольского пехотного полка.
 11 октября 1815 года — командиром 2-й бригады 23-й пехотной дивизии.
 6 апреля 1819 года — начальником штаба 1-го пехотного корпуса.
 22 апреля 1819 года — переведён в свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части.
 20 сентября 1820 года — назначен начальником 14-й пехотной дивизии.
 1 января 1826 года — произведён в генерал-лейтенанты.
 6 декабря 1826 года — назначен сенатором.
 22 марта 1829 года — состоя по армии, назначен на должность начальника главного штаба по армии
 29 марта 1829 года — переведён в генеральный штаб.
 13 марта 1831 года — назначен командующим 3-м пехотным корпусом
 6 октября 1831 года — назначен командиром 5-го пехотного корпуса.
 8 декабря 1833 года — произведён в генералы от инфантерии.
 12 мая 1835 года — назначен командиром 4-го пехотного корпуса.
 5 июня 1838 года — награждён орденом Св. Владимира 1 ст.
 25 октября 1842 года — высочайшим приказом уволен в отпуск для излечения болезни.
 14 марта 1844 года — высочайшим приказом исключён из списков умершим.

В походах был:
 1805 год — при Кремсе и Аустерлице, где получил сильную контузию от ядра;
 1808 год — в Молдавии и Валахии, действовал против турецких войск, а затем состоял секретарём мирного конгресса;
 1809 год — был на штурме Браилова;
 1810 год — был отправлен в Дрезден, с поручениями к тамошнему министерству;
 1811 и 1812 годы — участвовал в войне против турецких войск, в Валахии и за Дунаем, в генеральном сражении под Рущуком; был секретарём конгресса и правителем Военно-походной канцелярии главнокомандующего;
 1812 год — состоял дежурным при С.-Петербургском ополчении и в должности дежурного генерала при всех действующих армиях; участвовал в генеральном сражении при с. Бородино; состоял авангардным начальником передового корпуса под командой графа Платова, при преследовании и истреблении неприятеля, при чём был ранен пикой в бок;
 1813 и 1814 годы — состоял в отдельных отрядах и авангардах начальником и, по вступлении во французские пределы, командовал летучим отдельным корпусом; взяв штурмом г. Мелен, положив тем последнюю преграду к движению армии Наполеона из Фонтебло в Париж;
 1815 год — послан из С.-Петербурга в Париж к государю императору при коем находился до отъезда Его Величества в российские приделы;
 1831 год — 1 июля, переправившись с 3-м пехотным корпусом через реку Буг в Царство Польское, 12 июля, обложил кр. Замостье, которая, 10 октября, безусловно великодушию государя императора покорилась.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Кайсаров, Паисий Сергеевич // Энциклопедия военных и морских наук.

Паисий
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство
Участники Русско-турецкой войны (1806—1812)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Похороненные в Киево-Печерской лавре
Генералы от инфантерии (Российская империя)
Сенаторы Российской империи
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени